«Пью́щие кровь» — мистический триллер о вампирах, снятый в 1991 году режиссёром Евгением Татарским. Экранизация повести Алексея Толстого «Упырь».

Сюжет 

После шумного многолюдного бала молодой князь Руневский решил побродить по комнатам усадьбы, где проходило торжество. Его внимание привлёк необычно бледный, странный человек, на вид — молодой, но совершенно седой, смотрящий в одну точку и не замечающий, что полы его одежды почти касаются огня в камине. Руневский окликнул его, и тот вдруг воскликнул: «Мне странно, что на сегодняшнем бале я вижу упырей!». Позже этот тип объяснил, что «упырь» — исконное название вампира, которое почему-то стали забывать в обществе. Обеспокоенный и встревоженный Руневский стал замечать спустя некоторое время различные странности в поведении некоторых гостей, и в особенности — родственников его возлюбленной Даши, обладающих поместьем неподалёку. Молодого князя приглашают погостить.

В ролях 
 Марина Влади — Марфа Сергеевна Сугробина, генеральша, бабушка Дашеньки
 Андрей Соколов — Александр Андреевич Руневский, жених Дашеньки
 Марина Майко — Дашенька, внучка генеральши Сугробиной, невеста Руневского
 Донатас Банионис — Семён Семёнович Теляев, родственник генеральши Сугробиной
 Константин Афонский — Василий Рыбаренко, знакомый Руневского (озвучил Сергей Бехтерев)
 Светлана Слижикова — Федосья Акимовна Зорина, родственница генеральши Сугробиной (в титрах Светлана Слайкнене)
 Александра Колкунова — Софья Карповна Зорина, дочь Федосьи Акимовны Зориной
 Юлиан Макаров — Владимир Карпович Зорин, сын Федосьи Акимовны Зориной
 Андрей Ургант — Аганин, сослуживец и секундант Руневского
 Игорь Муругов — Панин, сослуживец и секундант Руневского
 Людмила Аржанникова — Клеопатра Платоновна, родственница генеральши Сугробиной
 Гали Абайдулов — Егор Фрышкин, сослуживец и секундант Зорина
 Виктор Мелихов — Незлымов, сослуживец и секундант Зорина
 Карина Моритц — Пеппина, итальянская девушка
 Аркадий Тигай — итальянский священник
 Анатолий Столбов — врач в доме генеральши Сугробиной
 Виктор Терехов — кучер в доме генеральши Сугробиной
 Юрий Оськин — слуга в доме Зориной
 Юрий Дубровин — лакей в доме генеральши Сугробиной
 Александр Россинский — лакей в доме генеральши Сугробиной
 Анатолий Телков — гость в доме генеральши Сугробиной
 Любовь Малиновская — гостья в доме генеральши Сугробиной

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Артур Макаров
 Режиссёр-постановщик — Евгений Татарский
 Художник-постановщик — Исаак Каплан
 Оператор-постановщик — Константин Рыжов
 Композитор — Сергей Курехин
 Звукооператор — Игорь Вигдорчик
 Монтажёр — Ирина Вигдорчик
 Художник по костюмам — Наталья Замахина
 Художник по гриму — Клавдия Малыш
 Директор картины — Татьяна Наумова

Создание 
Сценарий был написан Артуром Макаровым специально для Евгения Татарского. В одной из главных ролей снялась Марина Влади, с которой Татарского познакомил Владимир Высоцкий на съёмках фильма «Плохой хороший человек», где Татарский был вторым режиссёром у Иосифа Хейфица. Марина Влади согласилась сниматься бесплатно (оплачен был только гонорар агента актрисы) с условием, что она сыграет роль императрицы Екатерины в следующем фильме Татарского по сценарию Макарова «Последний роман императрицы».

Съёмки проходили на Ленфильме в декорациях, построенных художником Исааком Капланом, с которым Татарский постоянно сотрудничал. Натуру режиссёру хотелось снять в Италии, поскольку часть действия фильма происходит в старом итальянском замке. С большим трудом были найдены спонсоры для поездки съёмочной группы в Италию. Во время съёмок Марину Влади срочно вызвали в Ленинград заменить заболевшую Элизабет Тейлор в японо-российской картине «Сны о России». Слетав в Ленинград на три дня, Марина Влади вернулась в Италию. Деньги, полученные от японцев, закрыли все проблемы с гонорарами по картине «Пьющие кровь».

Критика 
По мнению кинокритика Лидии Масловой, «„Пьющие кровь“ не позволили себе открыто пошутить с „вампирским“ жанром и предпочли высокие с ним отношения, однако Марина Влади в роли кровожадной генеральши не смогла компенсировать отсутствие постановочного размаха, решительно необходимого в подобном случае. Интонация „на полном серьёзе“ противопоказана режиссёрскому мироустройству Евгения Татарского».

Источник

Примечания 

Фильмы Евгения Татарского
Экранизации произведений А. К. Толстого
Фильмы СССР 1991 года
Фильмы о вампирах
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы на русском языке
Фильмы ужасов 1991 года
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы ужасов СССР